HCE est un sigle qui peut désigner :
 HCE Tongeren (où HCE signifie Handbal Club Elckerlyc), un club de handball, situé à Tongres dans le Limbourg belge ;
 Haut Comité d'État, une autorité politique provisoire chargée de la gestion de l'État algérien de 1992 à 1994 ;
 Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en France ;
 Haut Conseil de l'éducation, en France ;
 Hawai'i Creole English (en français, créole hawaïen), une forme de créole utilisée aux îles Hawaï ;
 Here Comes Everybody, titre d'un ouvrage de de Clay Shirky, allusion au personnage de James Joyce.